A 2012. évi nyári olimpiai játékokon a tenisz női páros versenyszámát július 28. és augusztus 5. között rendezték meg. A címvédő az amerikai Serena Williams–Venus Williams-páros volt, amely ezúttal is megszerezte a győzelmet.

Kiemeltek 
Az első kiemelt páros a második körben kezdte meg a szereplést.

Tábla 
 R = feladták
 w/o = az ellenfél visszalépett
 ITF = ITF-hely

Döntők

Felső ág

Alsó ág

Végeredmény

Jegyzetek

Források 

N2